

Geografia
Cuba
 Mella – comune della provincia di Santiago di Cuba

Italia
 Mella – fiume della Lombardia
 Azzano Mella – comune della provincia di Brescia
 Bagnolo Mella – comune della provincia di Brescia
 Castel Mella – comune della provincia di Brescia
 Urago Mella – quartiere di Brescia

Repubblica Dominicana
 Mella – comune della provincia di Independencia

Persone
Edoardo Arborio Mella – architetto italiano
Julio Antonio Mella – politico cubano
Sara Mella – calciatrice italiana